Альсдорф (нем. Alsdorf) — топоним.

 Альсдорф — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия. 
 Альсдорф (Айфель) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 
 Альсдорф (Вестервальд) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 
 Альсдорф (Саксония-Анхальт) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.